Tsjecho-Slowaaks basketbalteam (mannen)
 Tsjecho-Slowaaks basketbalteam (vrouwen)